Paracapnia är ett släkte av bäcksländor. Paracapnia ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småbäcksländor
Paracapnia